Ambe steht für: 
 Ambe (Kombinatorik) (auch Binion genannt), eine Verbindung zweier Größen in der Kombinatorik
 Ambe (Lotto), ein Doppeltreffer im Lotto

AMBE steht für:
 Advanced Multi-Band Excitation, ein Algorithmus zur Audiokodierung 

Ambé ist der Familienname folgender Personen:
 Rosemarie Ambé (1941–2014), deutsche Schlagersängerin und Fernsehmoderatorin

Abkürzung